K25, K-25 ou K.25 peut faire référence à :
 K-25, le nom de code donné par le projet Manhattan au programme de production d'uranium enrichi pour les bombes atomiques ;
 Sept variations sur «Willem van Nassau» (K.25), une œuvre pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart, écrite alors qu'il avait 10 ans ;
 Sonate K. 25, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Ulcère de l’estomac, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres